Оразбай — название населённых пунктов:
 Оразбай, Асхат Тутхишбаевич (род. 1964) — казахстанский государственный деятель, дипломат.

Казахстан 
 Оразбай — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Оразбай — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Оразбай — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.